Cadereyta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cadereyta Jiménez (ort), Nuevo León, 
 Cadereyta de Montes (ort), Querétaro Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar